Dentro do Direito Administrativo, o ato declaratório é uma das classificações quando aos efeitos dos atos administrativos. O ato que simplesmente afirma ou declara uma situação já existente, seja de fato ou de direito, é considerado um ato declaratório. Portanto, o ato declaratório não cria, transfere ou extingue uma situação existente, apenas a reconhece. Também é dito enunciativo. 

Exemplos de atos declaratórios podem ser certidões de regularidade fiscal, atestados emitidos por junta médica oficial, certificados emitidos pela Administração Pública, etc.

Direito civil